Batman () – amerykański serial animowany.

Obsada (głosy) 
 Kevin Conroy –
 Bruce Wayne / Batman 
 Thomas Wayne,
 Clive Revill – Alfred Pennyworth (trzy pierwsze odcinki produkcji)
 Efrem Zimbalist Jr. –
 Alfred Pennyworth (reszta serialu),
 
 Bob Hastings –
 kom. James Gordon,
 
 Loren Lester –
 Robin / Dick Grayson,
 różne role
 Mari Devon –
 Summer Gleeson,
 różne role
 Robert Constanzo –
 det. Harvey Bullock,
 różne role
 Ingrid Oliu – oficer Renee Montoya (1992-1993)
 Liane Schirmer – oficer Renee Montoya (1994)
 Mark Hamill –
 Jack Napier / Joker

 Richard Moll –
 Dwie Twarze / Harvey Dent,
 Batkomputer,
 różne role
 Diane Pershing – Trujący Bluszcz / dr Pamela Lillian Isley
 Arleen Sorkin – Harleen Quinzel /Harley Quinn 
 Lloyd Bochner – burmistrz Hamilton Hill
 Adrienne Barbeau –
 Kobieta Kot / Selina Kyle,
 Martha Wayne
 Paul Williams – Pingwin / Oswald Cobblepot
 John Vernon – Rupert Thorne
 Melissa Gilbert – Barbara Gordon / Batgirl
 Henry Polic II – Strach na Wróble / prof. Jonathan Crane
 Roddy McDowall – Szalony Kapelusznik / Jervis Tetch
 Aron Kincaid –
 „Zabójczy Kroko” Morgan,
 różne role
 Edward Asner – Roland Daggett
 David Warner – Głowa Demona
 Helen Slater – Talia
 Marilu Henner – Veronica Vreeland
 Diana Muldaur – dr Leslie Thompkins
 John Glover  Edward Nygma / Człowiek Zagadka 
 George Dzundza –
 Brzuchomówca / Scarface,
 różne role
 Ron Perlman –
 Blastman / Matt Hagen,
 różne role
 Michael Ansara – Pan Freeze / dr Victor Fries

Emisja w Polsce 
Serial był kilkakrotnie emitowany w Polsce. Pierwsza emisja odbywała się od 18 czerwca 1993 roku do 10 marca 1995 na kanale TVP2 (w wersji lektorskiej), wówczas nadano tylko pierwszą serię. Następnie serial, tym razem w całości, był emitowany od 1 września 1997 roku do 30 listopada 1999 roku na antenie Polsatu (w drugiej wersji lektorskiej), od 20 września 2008 roku na ZigZapie (z dubbingiem) i w 2015 roku na kanale Puls 2.

Wersja polska

Wersja lektorska TVP (1993) 
Czytał:
 Marek Gajewski,
 Zdzisław Szczotkowski

Wersja lektorska Polsatu (1997) 
Wersja polska: Wojciech GrafCzytał: Mirosław Utta

Wersja dubbingowa VHS (1997) 
Wersja polska: Master FilmReżyseria: Paweł Łysak (odc. 18, 28-29, 47, 55, 63, 70, 84)Dialogi: Elżbieta Kowalska (odc. 18, 28, 47, 55)Dźwięk:
 Dorota Błaszczak (odc. 18, 28, 47, 55, 63, 84),
 Aneta Falana (odc. 29, 63, 70, 84)
Montaż: Agnieszka Kołodziejczyk (odc. 18, 28-29, 47, 55, 63, 70, 84)Kierownictwo produkcji:
 Dorota Suske-Bodych (odc. 18, 28, 47, 55),
 Adam Bieluński (odc. 29, 63, 70, 84)
Wystąpili:
 Andrzej Ferenc – Batman / Bruce Wayne
 Bartosz Opania – Robin / Dick Grayson
 Wojciech Duryasz – Alfred Pennyworth
 Krzysztof Kołbasiuk – Pingwin
 Krzysztof Zakrzewski – Komisarz James Gordon (odc. 29, 63, 70, 84)
 Jerzy Dominik –
 Komisarz James Gordon (odc. 47),
 Earl Cooper (odc. 55)
 Elżbieta Jędrzejewska – Trujący Bluszcz / Pamela Isley
 Marcin Troński – Mr. Freeze / Victor Fries (odc. 84)
 Piotr Bąk –
 Thomas Wayne (odc. 18),
 Strach / dr Jonathan Crane (odc. 28)
 Zofia Gładyszewska – Maggie (odc. 29)
 Adam Bauman – Szary Duch / Simon Trent (odc. 18)
 Piotr Adamczyk – Szalony Bombardier / Ted Dymer (odc. 18)
 Zbigniew Konopka –
 Narrator (odc. 18),
 Steven Carlyle (odc. 70)
 Andrzej Arciszewski – Frankie (odc. 18)
 Lucyna Malec – Veronica Vreeland (odc. 47)
 Tomasz Kozłowicz – Pierce (odc. 47)
 Jacek Czyż – Maximilian Zeus (odc. 63)
 Mirosława Nyckowska – Clio (odc. 63)
 Mikołaj Müller – Grant Walker (odc. 84)
oraz:
 Zbigniew Bielski
 Lech Łotocki
 Janusz Wituch
 Maciej Czapski
 Dorota Ignatjew
 Jolanta Bujnowska
 Paweł Szczesny
 Mirosław Guzowski
i inni

Lektorzy:
 Maciej Gudowski (odc. 18, 28, 47, 55),
 Janusz Szydłowski (odc. 29, 63, 70, 84)

Wersja dubbingowa z DVD i ZigZapa (2006-2009) 
Wersja polska: Master Film na zlecenie Warner Bros. (odc. 1-56) / ZigZapa (odc. 57-85)Reżyseria:
 Krzysztof Kołbasiuk (odc. 1-5, 9, 12-14, 17-18, 20-22, 24, 27-29, 34-37, 40-42, 44, 46-47, 49, 51, 53-56),
 Agata Gawrońska-Bauman (odc. 6-8, 10-11, 15-16, 19, 23, 25-26, 30-33, 38-39, 43, 45, 48, 50, 52),
 Ewa Złotowska (odc. 57-85)
Dialogi:
 Elżbieta Jeżewska (odc. 1, 9, 25, 50, 69-71),
 Elżbieta Kowalska (odc. 2-4, 8, 10-11, 15-16, 19, 27-29),
 Witold Surowiak (odc. 5-7, 20-21, 34-35, 40-41, 46-49, 51-53, 56),
 Kamila Klimas-Przybysz (odc. 12-13),
 Dorota Filipek-Załęska (odc. 14, 17-18, 22-23, 26, 30-33, 38-39, 44-45),
 Artur Tyszkiewicz (odc. 24),
 Agnieszka Farkowska (odc. 36-37, 42-43, 54-55),
 Iwona Bolesta (odc. 57-62, 64-66, 72-76, 82-85),
 Magdalena Karel-Kołodziejczyk (odc. 63, 67-68),
 Karolina Kowalska (odc. 77-79, 81),
 Anna Hausner (odc. 80)
Dźwięk:
 Renata Gontarz (odc. 1-5, 12-19, 25, 30-33, 38-39, 43, 45, 48, 50, 52),
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 6-8, 10-11, 23, 26),
 Jerzy Rogowiec (odc. 9, 20-22, 24, 27-29, 34-37, 40-42, 44, 46-47, 49, 51, 53-56),
 Jacek Osławski (odc. 57-85)
Montaż:
 Krzysztof Podolski (odc. 1-5, 9, 20-22, 24, 27-29, 34-37, 40-42, 44, 46-47, 49, 51, 53-56),
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 6-8),
 Jan Graboś (odc. 10-11, 15-16, 19, 23, 25-26),
 Michał Przybył (odc. 12-14, 17-18, 30-33, 38-39, 43, 45, 48, 50, 52),
 Jacek Osławski (odc. 57-85)
Kierownictwo produkcji:
 Romuald Cieślak (odc. 1-8, 10-19, 23, 25-26, 30-33, 38-39, 43, 45, 48, 50, 52),
 Dariusz Falana (odc. 9, 20-22, 24, 27-29, 34-37, 40-42, 44, 46-47, 49, 51, 53-56),
 Agnieszka Wiśniowska (odc. 57-85)
Tekst piosenki: Andrzej Brzeski (odc. 2, 34)Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol (odc. 2, 34)Wystąpili:
 Radosław Pazura – Batman / Bruce Wayne
 Stefan Knothe –
 Alfred Pennyworth,
 policjant #2 (odc. 64)
 sędzia (odc. 68),
 klient restauracji (odc. 68)
 Aleksander Mikołajczak – komisarz James Gordon
 Michał Lewandowski – Robin / Dick Grayson
 Jacek Bursztynowicz –
 Harvey Bullock (odc. 1-56),
 Jimmy „Jazzman” Peake (odc. 49)
 Paweł Szczesny –
 Harvey Bullock (odc. 57-85),
 Yanni Stavros (odc. 63),
 Mugsy (odc. 64, 74),
 pasażer pociągu (odc. 66)
 Julia Kołakowska – Batgirl / Barbara Gordon
 Anna Dereszowska – oficer Renee Montoya
 Mirosław Guzowski – Joker / Jack Napier
 Monika Pikuła – Harley Quinn / Harleen Quinzel
 Elżbieta Jędrzejewska – Kobieta Kot / Selina Kyle
 Janusz Łagodziński – Pingwin / Oswald Cobblepot (odc. 1-56)
 Cezary Nowak – Dwie Twarze / Harvey Dent
 Izabella Bukowska – Trujący Bluszcz / dr Pamela Lillian Isley
 Tomasz Marzecki –
 Rupert Thorne,
 „Zabójczy Kroko” Morgan (sezon II),
 Eagleton (odc. 59),
 roślinny potwór (odc. 70)
 Marek Obertyn –
 „Zabójczy Kroko” Morgan (sezon I),
 Arnold Stromwell (odc. 12, 32)
 Waldemar Barwiński – Strach na Wróble / dr Jonathan Crane (oprócz odc. 2)
 Sławomir Pacek – Strach na Wróble / dr Jonathan Crane (odc. 2)
 Robert Czebotar – Szalony Kapelusznik / Jervis Tetch (sezon I)
 Wojciech Paszkowski –
 Szalony Kapelusznik / Jervis Tetch (sezon II),
 Nostromos (odc. 19),
 lekarz (odc. 70),
 Jake (odc. 75)
 Anna Szawiel – Summer Gleeson
 Krzysztof Zakrzewski –
 burmistrz Hamilton Hill (odc. 57-85),
 Boss Biggis (odc. 8),
 starszy pilot znajdujący związaną załogę Kruka X-111 (odc. 59)
 Marcin Troński – Roland Daggett
 Miłogost Reczek – Głowa Demona
 Anna Gajewska – Talia
 Leopold Matuszczak – Lucius Fox
 Joanna Jędryka – dr Leslie Thompkins (oprócz odc. 59)
 Agnieszka Kunikowska – dr Leslie Thompkins (odc. 59)
 Jarosław Domin – Szaradzista / Edward Nygma
 Janusz Wituch –
 Brzuchomówca,
 burmistrz Hamilton Hill (odc. 1-56),
 Pingwin / Oswald Cobblepot (odc. 57-96, 109),
 zgromadzeni wojskowi (odc. 59)
 Nivens (odc. 67)
 Włodzimierz Bednarski –
 Scarface,
 Goliat (odc. 66),
 Sheldon Fallbrook (odc. 71)
 Jacek Rozenek –
 Blastman / Matt Hagen,
 Dan Riley (odc. 8),
 Tony Zucco (odc. 32-33)
 Mirosław Zbrojewicz – Pan Freeze / Victor Fries
 Krzysztof Kołbasiuk –
 Thomas Wayne,
 Tygrus (odc. 42)
 Sławomir Głazek – dr Kirk Langstrom (odc. 1, 42, 45)
 Wojciech Szymański –
 dr March (odc. 1, 45),
 nastolatek (odc. 6)
 Anna Kaźmierowska – dr Francine Langstrom (odc. 1, 45)
 Jacek Zawada – pilot (odc. 1)
 Tomasz Jarosz – pilot zauważający Man-Bata (odc. 1)
 Tomasz Błasiak –
 strażnik w laboratoriach farmaceutycznych Phoenix (odc. 1),
 Ferris Boyle (odc. 14)
 Mirosław Wieprzewski –
 Król Kanałów (odc. 6),
 woźny (odc. 12),
 żebrak (odc. 26)
 Brygida Turowska – Skrzek (odc. 6)
 Mieczysław Morański – Salvo Smith (odc. 8) 
 Jarosław Boberek –
 bliźniacy-pomagierzy Dwóch Twarzy (odc. 11),
 Nitro (odc. 26),
 Mikołaj Müller – wielebny Michael Stromwell (odc. 12)
 Kajetan Lewandowski –
 mały Arnold Stromwell (odc. 12),
 Nick (odc. 13),
 mały Dick Grayson (odc. 32-33)
 Cezary Kwieciński – członek komisji konkursu na Najbardziej Humanitarnego Przedsiębiorcy Roku (odc. 14)
 Joanna Jeżewska – Czerwony Pazur (odc. 15-16, 77)
 Beata Jankowska-Tzimas – Maven (odc. 15-16, 36)
 Grzegorz Wons – Szary Duch / Simon Trent (odc. 18)
 Marcin Hycnar – Szalony Bombiarz / Ted Dymer (odc. 18)
 Jacek Kopczyński –
 Teddy Lupus (odc. 20-21),
 Saunders (odc. 56)
 Józef Mika – Charlie Collins (odc. 22)
 Zbigniew Suszyński –
 prezenter telewizyjny (odc. 24),
 dr Milo (odc. 36, 43)
 Katarzyna Łaska – Alicja Pleasance (odc. 27)
 Jolanta Olszewska – Marcia Cates (odc. 27)
 Andrzej Arciszewski – dr Robert Bartholomew (odc. 28)
 Mirosława Krajewska – Maggie Page (odc. 29)
 Łukasz Lewandowski –
 G. Carl Francis (odc. 34),
 Sidney DeBris (odc. 51)
 Tomasz Steciuk – Kyodai Ken (odc 35, 44)
 Stanisław Brudny – sensei Yoru (odc. 35, 44)
 Arkadiusz Jakubik – dr Hugo Strange (odc. 37)
 Joanna Pach – Zatanna (odc. 54)
 Andrzej Blumenfeld –
 Sheldrake (odc. 59),
 młodszy pilot znajdujący związaną załogę Kruka X-111 (odc. 59),
 zgromadzeni wojskowi (odc. 59)
 Piotr Zelt –
 Maximilian Zeus (odc. 63),
 Rhino (odc. 64, 74)
 Andrzej Gawroński –
 Alex (odc. 63),
 Ryszard (odc. 66),
 pasażer pociągu (odc. 66)
 Andrzej Chudy – Vincent „Rekin” Starkey (odc. 67)
 Agata Gawrońska – prokurator okręgowa Janet Van Dorn (odc. 68)
 Krzysztof Szczerbiński – dr Steven Carlyle (odc. 70)
 Jolanta Wilk –
 Kelly Carlyle (odc. 70),
 Rebecca Fallbrook (odc. 71)
 Robert Tondera – Henry (odc. 71)
 Adam Bauman – Bane (odc. 75)
 Jan Kulczycki
 Wojciech Machnicki
 Dariusz Błażejewski
 Robert Konecki
 Małgorzata Olszewska
 Małgorzata Socha
 Marta Walesiak
 Jolanta Żółkowska
 Jacek Wolszczak
 Witold Wysota
 Beatrycze Łukaszewska
 Monika Błachnio
 Henryk Talar
 Jacek Mikołajczak
 Kazimierz Wysota
 Bartosz Turzyński
 Jarosław Gajewski
 Ilona Chojnowska
 Wojciech Wysocki
 Elżbieta Gaertner
 Marcin Przybylski
 Aleksandra Rojewska
 Ewelina Dubczyk
 Jan Piechociński
 Maciej Więckowski
 Cezary Domagała
 Marcin Perchuć
 Tadeusz Borowski
 Sebastian Skoczeń
 Michał Maciejewski
 Zbigniew Konopka
 Łukasz Nowicki
 Anna Ułas
 Dariusz Odija
 Cynthia Kaszyńska
 Modest Ruciński
 Mariusz Krzemiński
 Barbara Kałużna

i inni

Lektor:
 Maciej Gudowski (odc. 1-56),
 Janusz Wituch (odc. 57-85)

Odcinki 
 Serial składa się z 85 odcinków.
 Odcinki 73, 75-76, 79-80, 82-85 mają zmienione intro i zmieniony tytuł The Adventures of Batman & Robin.
 Premiery w Polsce:
 Lektor:
 TVP2
 I sezon – 18 czerwca 1993 r.
 Polsat
 I-II sezon – 1 września 1997 r.
 Dubbing:
 VHS
 „Batman”, „Batman: Ogień i lód”, „Pingwin”, „Trujący Bluszcz” – 1997 r.
 DVD
 Batman: Animacje – seria 1 (I sezon – odc. 1-28) – 4 sierpnia 2006 r.
 Batman: Animacje – seria 2 (I sezon – odc. 29-56) – 13 kwietnia 2007 r.
 ZigZap
 I sezon (odc. 1-56) – 20 września 2008 roku,
 I-II sezon (odc. 57-85) – 2 marca 2009 roku.

Spis odcinków

Wydania VHS

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne o Batmanie
Seriale telewizyjne emitowane od 1992
Seriale telewizyjne zakończone w 1995
Seriale animowane emitowane w Telewizji Polsat
Programy telewizji Fox
Seriale wytwórni Warner Bros. Television Studios